Гора Хрестів (Грабарка) — гора, розташована поруч з однойменним селом у Підляському воєводстві, Польща
 Гора Хрестів — католицька святиня в Литві

Хрести (пам'ятники)